Star Academy — музыкальный проект, организованный при поддержке телевизионно-продюсерской компании Endemol. Проект был реализован в более чем 50 странах. Это музыкальный проект по поддержке молодых исполнителей с элементами голосования зрителей и реалити-шоу.

Формат 
Есть много вариантов проекта Star Academy, которые немного отличаются в различных странах, но идея остаётся одинаковой. Группа участников проживает в неком замкнутом пространстве — «Академии» (доме, замке), где связь с внешним миром сильно ограничена. Все события в Академии происходят под круглосуточным непрекращающимся прицелом телекамер. В Академии есть директор и учителя. Ежедневно конкурсанты занимаются, улучшая свои навыки по различным направлениям: занятия по танцам, сольфеджио, уроки вокала, актёрского мастерства. Также в Академию приходят опытные знаменитые творческие люди, которые делятся секретами успеха и мастерства. Конкурсанты не знают, насколько они популярны, или насколько негативно отношение зрителей к ним. Все СМИ под запретом.
Еженедельно выбираются 3 номинанта на выбывание из проекта. В конце недели проходит итоговое выступление, где конкурсанты исполняют песню, которую они готовили в течение всей недели до шоу. Живое выступление часто посещают специально приглашённые звёзды, а некоторые участники имеют возможность спеть с ними. По результатам голосования в течение недели одного из трёх номинантов спасают зрители. Ещё одного участника оставляют сами конкурсанты (выбирают из 2 оставшихся номинантов). В конце концов, оставшийся последний участник-победитель всего проекта получает некую сумму денег и возможность записать свои песни.

История 
Концепт проекта Star Academy принадлежит испанской компании Gestmusic, испанской ветви компании Endemol. Первая страна, которая представила такой формат, была Франция. Случилось это 20 октября 2001 года. Двумя днями позже Operación Triunfo — так эта программа называется в испаноговорящих странах — вышла в эфир в Испании. С тех пор феномен Star Academy стал распространяться по всей планете. В 2002 году шоу вышло и в России на Первом канале. Российская версия проекта называется «Фабрика звёзд».
Сейчас Star Academy является вторым по размаху реалити-шоу, уступая только проекту Big Brother.

Star Academy во всём мире

См. также 
 Фабрика звёзд (Россия)
 Народный Артист
 American Idol (США)
 Фабрика звёзд (Украина)

Телевизионные музыкальные конкурсы
Интернациональные телепроекты
Endemol